Ульянинки, Ульяненки — деревня Островского района Псковской области России. Входит в состав Воронцовской волости.

География 
Расположена в 67 км к востоку от города Острова и в 9 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Шики.

История 
С 1995 до 2015 годы в составе Шиковской волости. В апреле 2015 года, после упразднения Шиковской волости, деревня включена в состав Воронцовской волости.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)